Matthias Arnet (1968. június 2. –) svájci nemzetközi labdarúgó-partbíró. Polgári foglalkozása: banki alkalmazott.

Pályafutása

Nemzeti partbíráskodás 
1997-ben lett az I. Liga partbírója. A nemzeti játékvezetéstől 2013-ban vonult vissza.

Nemzetközi játékvezetés 
A Svájci labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2000-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi partbíráskodástól 2013-ban a FIFA JB 45 éves korhatárát elérve búcsúzott.

Világbajnokság

U17-es labdarúgó-világbajnokság
Nigéria rendezte a 2009-es U17-es labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB hivatalnokként foglalkoztatta.

2009-es U17-es labdarúgó-világbajnokság

---

A világbajnoki döntőhöz vezető úton Németországba a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokságra valamint Dél-Afrikába a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB bíróként alkalmazta. 2006-ban volt az első világtorna, amikor a meghívott játékvezetőhöz (nemzeti vagy nemzetközi) szorosan kapcsolódtak asszisztensei. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 4.

2006-os labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

2010-es labdarúgó-világbajnokság
A FIFA 2010. február 5-én kijelölte a (június 11.-július 11.) közötti dél-afrikai világbajnokságon közreműködő harminc játékvezetőt, akik Kassai Viktor és 28 társa között ott lehetett a világtornán. Az érintettek március 2-6. között a Kanári-szigeteken vettek részt szemináriumon, ezt megelőzően február 26-án Zürichben orvosi vizsgálaton kell megjelenniük. Az ellenőrző vizsgálatokon megfelelt az elvárásoknak, így a FIFA JB delegálta az utazó keretbe. Massimo Busacca játékvezető állandó társa.

Világbajnoki mérkőzés

Európa-bajnokság

U17-es labdarúgó-Európa-bajnokság
Dánia rendezte a 2002-es U17-es labdarúgó-Európa-bajnokságot, ahol partbíróként foglalkoztatták.

Ausztria és Svájc közösen rendezte a XIII., a 2008-as labdarúgó-Európa-bajnokság döntő tornáját, ahol Massimo Busacca egyik állandó partbírójaként tevékenykedett.

2008-as labdarúgó-Európa-bajnokság

Európa-bajnoki mérkőzés

Konföderációs kupa 
2009-ben Dél-Afrika rendezte a világbajnokságot megelőző próbatornát, ahol a FIFA JB Massimo Busacca partbírójaként vette igénybe.

Nemzetközi kupamérkőzések 
Partbírói mérkőzéseinek száma döntőben: 2.

Bajnokcsapatok Ligája

UEFA-szuperkupa

Források 
 
 

Svájci labdarúgó-játékvezetők
1968-ban született személyek
Élő személyek